INPA ist die Abkürzung für

 Institut national pour le patrimoine architectural, französischer Name für Nationales Institut für das gebaute Erbe, luxemburgisches Denkmalschutzinstitut
 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, brasilianisches Forschungsinstitut 

INPA